Cajamarquilla steht für folgende geographische Objekte in Peru:

 Cajamarquilla (Fundstätte), archäologische Fundstätte
 Cajamarquilla (Huaraz), Hauptort des Distrikts La Libertad
 Cajamarquilla (Ocros), Hauptort des Distrikts Cajamarquilla
 Distrikt Cajamarquilla, Distrikt der  Provinz Ocros